Радионово — название нескольких населённых пунктов в России:

 Радионово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Радионово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Радионово — деревня в Новгородском районе Новгородской области.